Irina Petrovna Meddav dite Irina Meddav (Saint-Pétersbourg, 1861 - Paris, 1922) est un écrivain russe d'expression française.

Biographie

Œuvres 
Elle est l'auteur de romans-fleuves qui peuvent être considérés comme des épopées modernes. Moscou-Vladivostok et plus encore La Guerre de Russie ont été plébiscités à l'étranger et traduits dès leur parution.

Ses héros et héroïnes ont toujours un caractère fort et nourrissent une quête d'idéal.

Fascinée par l'Europe occidentale, elle écrivit Rêve d'Occident, qui est en partie autobiographique.

Quand on lui demanda pourquoi elle n'écrivait pas en russe, elle répondit que seule la langue française avait le souffle révolutionnaire que requéraient ses romans.

Son dernier ouvrage est une allégorie : Le Mistachna, un fameux diamant, symbolise l'espoir et l'admiration d'un monde qu'elle n'a jamais - ou peu - connu.

Elle mourut à Paris en 1922 alors que la Russie terminait sa Révolution.

Écrivain russe du XIXe siècle
Romancière russe
Écrivain russe francophone
Naissance en 1861
Décès en 1922